A se distinge între înșelăciune sau fraudă, ca fapte și acțiuni pedepsite penal, și înșelare sau decepție,  care este un termen general atribuit fenomenului de inducere în eroare (fie intenționat sau neintenționat).

Decepție sau înșelare (de multe ori, amăgire, mistificare sau subterfugiu) este actul de propagare a unor informații care nu sunt adevărate sau reprezintă doar părți ale adevărului fie prin prezentarea parțială a realității sau prin omisiunea unor părți esențiale. Decepția implică adesea disimulare, propagandă, uneori prestidigitație, precum și distragerea atenției, camuflaj și/sau ascunderea lucrurilor (reale, conceptuale sau factuale).

Actul de decepție sau înșelare poate ajunge la forme judiciare, fiind etichetat în justiția penală ca înșelăciune sau fraudă, depinzând de context, gravitate și conjunctură.

Tipuri 

Printre cele mai cunoscute forme de decepție se numără și cele de mai jos. 

 Echivocări -- faptul de a produce o afirmație ambiguă, indirectă sau contradictorie.
 Exagerări -- a prezenta fapte în mod supra-dimensionat.
 Minciuni -- informație creată de cineva sau o furnizare de informație, care este foarte diferită de adevăr. 
 Minimalizări -- opusul exagerării, prezentarea faptelor ca fiind minore, nesemnificative.
 Mințirea prin omisiune -- furnizarea de informații lipsite de elementele cele mai importante sau a utiliza comportament menit a ascunde elementele relevante.

A se vedea și

Note

Referințe 
  American Psychological Association – Ethical principles of psychologists and code of conduct. (2010). Retrieved 7 februarie 2013
  Bassett, Rodney L.. & Basinger, David, & Livermore, Paul. (1992, December). Lying in the Laboratory: Deception in Human Research from a Psychological, Philosophical, and Theological Perspectives. ASA3.org 
  Baumrind, D. (1964). Some thoughts on ethics of research: After reading Milgram's "Behavioral Study of Obedience." American Psychologist, 19(6), 421-423. Retrieved 21 februarie 2008, from the PsycINFO database.
  Bröder, A. (1998). Deception can be acceptable. American Psychologist, 53(7), 805-806. Retrieved 22 februarie 2008, from the PsycINFO database.
  
  
  Behrens, Roy R. (2009). Camoupedia: A Compendium of Research on Art, Architecture and Camouflage. Bobolink Books. ISBN 978-0-9713244-6-6.
  Bennett, W Lance; Entman, Robert M The Politics of Misinformation
 
  Christensen, L. (1988). Deception in psychological research: When is its use justified? Personality and Social Psychology Bulletin, 14(4), 664-675.
  Dresser, R. S. (1981). Deception research and the HHS final regulations. IRB: Ethics and Human Research, 3(4), 3-4. Retrieved 21 februarie 2008, from the JSTOR database.
  Edelman, Murray Constructing the political spectacle 1988
  Kimmel, A. J. (1998). In defense of deception. American Psychologist, 53(7), 803-805. Retrieved 22 februarie 2008, from the PsychINFO database.
  
  Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371-378. Retrieved 25 februarie 2008 from the PsycARTICLES database.
  Ortmann, A. & Hertwig, R. (1998). The question remains: Is deception acceptable? American Psychologist, 53(7), 806-807. Retrieved 22 februarie 2008, from the PsychINFO database.
  Bruce Schneier, Secrets and Lies
  Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2006). Research Methods in Psychology Seventh Edition. Boston: McGraw Hill.
  Robert Wright The Moral Animal: Why We Are the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology. Vintage, 1995. ISBN 0-679-76399-6

Bibliografie 

  Mitchell, Robert W.; Thompson, Nicholas S., eds., Deception. Perspectives on Human and Nonhuman Deceit. New York: State University of New York Press.
  Kopp, Carlo, Deception in Biology: Nature's Exploitation of Information to Win Survival Contests. Monash University, October, 2011.
  Scientists Pick Out Human Lie Detectors, MSNBC.com/Associated Press

 
Bariere ale gândirii critice
Comunicare
Comportament uman